Телек — многозначное понятие:
 Телек — село в Кочкорском районе Нарынской области Кыргызской Республики. 
 Телек — река в Красноярском крае, приток Сыды.
 Телек — кинжал туарегов.
 «Телек» — повесть Джека Вэнса.
 Телек — укоренившееся неправильное написание синонима слова телевизор. Правильно писать — телик.

Персоналии 
 Телек, Джордж — певец из Папуа — Новой Гвинеи.
 Телек, Назиф — германский писатель и журналист.
 Телек, Эйприл — канадская актриса.

См. также 
 Большой Телек — село в Идринском районе Красноярского края.
 Малый Телек — село в Идринском районе Красноярского края.